Die Oberliga ist in der Saison 2022/23 die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey. Sie wird vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) in zwei regionalen Gruppen Nord und Süd ausgespielt. Die Oberliga Nord startet am 22. September 2022 und die Oberliga Süd am 30. September 2022. Für diese Spielzeit wurde eine vorübergehende Erhöhung der Kontingentstellen von zwei auf drei vereinbart.

In der Saison fand das erste Oberliga Winter Game statt. Dabei trafen die Hannover Scorpions und die Hannover Indians am 17. Dezember 2022 in der Hannoveraner Heinz von Heiden Arena vor 35.000 Zuschauern aufeinander. Das Spiel gilt weltweit als das Eishockey-Spiel in einer dritten Liga mit den meisten Zuschauern.

Oberliga Nord

Teilnehmer 
An der Oberliga Nord nehmen 15 Mannschaften teil. Neu in der Liga ist der Aufsteiger aus der Regionalliga West, die Füchse Duisburg.

Modus 
Die Teilnehmer der Oberliga Nord spielen in einer Doppelrunde die Platzierungen der Hauptrunde aus. Nach Abschluss der Hauptrunde sind die platzierten Teams 1–6 automatisch für die Playoffs qualifiziert. Die Plätze 7–10 spielen im Rahmen der Pre-Playoffs im Modus „best-of-three“ zwei weitere Teilnehmer für die Playoffs aus. Die Plätze 12–15 spielen nach der Hauptrunde in einer Playdown-Serie den/die Absteiger in die jeweiligen Landesverbände aus.

Update vom 13. Februar 2023: Nach der Bekanntgabe des Rückzugs der Mannschaft EG Diez-Limburg vom 11. Februar 2023 wird die Mannschaft nach Abschluss der Hauptrunde auf den letzten Tabellenplatz gesetzt und steht somit als erster sportlicher Absteiger fest. Anstelle der bisher geplanten Playdown-Serien, wird nur noch eine einzelne Serie der Plätze 13 und 14 durchgeführt.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), T = Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, PPS = Punkte pro Spiel

; ;

Pre-Playoffs 
Die Pre-Playoffs zur Teilnahme am Achtelfinale werden nach dem Ende der regulären Spielzeit Mitte März ausgetragen. Die Pre-Playoffs starten am 8. März 2023. Die Serie wir im Modus „Best-of-Three“ durchgeführt. Die jeweiligen Sieger der beiden Paarungen qualifizieren sich für das Achtelfinale und für die Verlierer ist die Saison beendet.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung

Oberliga Süd

Teilnehmer 
An der Oberliga Süd nehmen 13 Mannschaften teil. Neu sind der Aufsteiger aus der Bayernliga, der EHC Klostersee und der Absteiger aus der DEL2 die Tölzer Löwen.

Modus 
Die Teilnehmer der Oberliga Süd spielen in einer Doppelrunde die Platzierungen der Hauptrunde aus. Nach Abschluss der Hauptrunde sind die platzierten Teams 1–6 automatisch für die Playoffs qualifiziert. Die Plätze 7–10 spielen im Rahmen der Pre-Playoffs im Modus „best-of-three“ zwei weitere Teilnehmer für die Playoffs aus. Die Plätze 12 und 13 spielen nach Abschluss der Hauptrunde in einer Playdown Serie den Absteiger in die jeweiligen Landesverbände aus.

Update vom 6. März 2023: Nach Bekanntgabe des Rückzugs des HC Landsberg wurden die Playdowns gegen den EHC Klosterberg abgesagt.

Update vom 1. März 2023: Nachdem kein Regionalligist das Interesse an einem Oberliga-Aufstieg bekundet hat, wurden die Playdowns endgültig abgesagt.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), T = Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, PPS = Punkte pro Spiel

; ;

Pre-Playoffs 
Die Pre-Playoffs zur Teilnahme am Achtelfinale werden nach dem Ende der regulären Spielzeit Mitte März ausgetragen. Die Pre-Playoffs starten am 8. März 2023. Die Serie wird im Modus „Best-of-Three“ durchgeführt. Die jeweiligen Sieger der beiden Paarungen qualifizieren sich für das Achtelfinale und für die Verlierer ist die Saison beendet.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung

Playoffs 
Nach Abschluss der Pre-Playoffs werden die Playoffs durchgeführt, um den Oberligameister 2023 sowie den sportlich qualifizierten Aufsteiger zur DEL2 zur Saison 2023/24 zu ermitteln. Die jeweiligen Runden im Rahmen der Playoffs werden im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen. Die Playoffs beginnen am 14. März 2023. Letztmöglicher Spieltag (Spiel fünf, Finale) ist der 30. April 2023. Der Sieger der Playoffs wird Oberligameister der Saison 2022/23 und der bestplatzierte deutsche Club qualifiziert sich sportlich für die DEL2 zur Saison 2023/24.

Turnierbaum

Rangfolge und Modus 
Das beste im Turnier noch verbliebene Team spielt jeweils gegen das noch verbliebene am schlechtesten platzierte Team. Treffen zwei aus der Hauptrunde gleichplatzierte Teams aus der Oberliga Nord und Oberliga Süd in einer Runde aufeinander, so hat das Team aus der Oberliga Nord in dieser Saison das Heimrecht.

Die fett markierten Teams befinden sich noch im Turnier.

Achtelfinale 
Das Achtelfinale wird im Modus „Best-of-Five“ durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel findet beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel.

Die jeweiligen Sieger der acht Paarungen qualifizieren sich für das Viertelfinale der Playoffs und die Verlierer scheiden entsprechend aus der Saison aus.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wird im Modus „Best-of-Five“ durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel findet beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Treffen zwei aus der Hauptrunde gleichplatzierte Teams aus der Oberliga Nord und Oberliga Süd aufeinander, so hat das Team aus der Oberliga Nord in dieser Saison das Heimrecht.

Die jeweiligen Sieger der vier Paarungen qualifizieren sich für das Halbfinale der Playoffs und die Verlierer scheiden entsprechend aus der Saison aus.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung

Halbfinale 
Das Halbfinale wird im Modus „Best-of-Five“ durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel findet beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Treffen zwei aus der Hauptrunde gleichplatzierte Teams aus der Oberliga Nord und Oberliga Süd aufeinander, so hat das Team aus der Oberliga Nord in dieser Saison das Heimrecht.

Die jeweiligen Sieger der zwei Paarungen qualifizieren sich für das Finale der Playoffs und die Verlierer scheiden entsprechend aus der Saison aus.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung

Finale 
Das Finale wird im Modus „Best-of-Five“ durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel findet beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselt das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Treffen zwei aus der Hauptrunde gleichplatzierte Teams aus der Oberliga Nord und Oberliga Süd aufeinander, so hat das Team aus der Oberliga Nord in dieser Saison das Heimrecht.

Der Sieger der wird Oberliga-Meister 2022/2023. Das beste deutsche Team qualifiziert sich für den sportlichen Aufstieg in die DEL2.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung

Weblinks 

 Oberliga Nord auf der Homepage des DEB.
 Oberliga Süd auf der Homepage des DEB.
 Durchführungsbestimmungen der Oberliga Nord und Süd

Einzelnachweise 

Oberliga 2023
2022